gmina Maszewo – w pow. goleniowskim
 gmina Maszewo – w pow. krośnieńskim (lubuskie)